Miejscowości w USA:
 Walworth – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Wayne
 Walworth – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Walworth
 Walworth – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Walworth
Gminy w USA:
 Walworth (ang. Walworth Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Becker
 Walworth (ang. Walworth Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Wayne
 Walworth (ang. Walworth Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Walworth
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Walworth (ang. Walworth County) – w stanie Dakota Południowa
 hrabstwo Walworth (ang. Walworth County) – w stanie Wisconsin
W Wielkiej Brytanii:
 Walworth – miejscowość w hrabstwie Durham (Anglia)
 Walworth – dzielnica Londynu